

Cinema 
 Two of Us – titolo internazionale del film francese Deux diretto da Filippo Meneghetti del 2019

Musica 
 Two of Us – brano dei Beatles del 1970, dall'album Let It Be
 Two of Us – brano dei Supertramp del 1975, dall'album Crisis? What Crisis?
 Two of Us – album di cover di Joseph Williams del 2006
 Two of Us – singolo di Louis Tomlinson del 2019, dall'album Walls

Televisione 
 Two of Us – film per la televisione del 1987 diretto da Roger Tonge
 Due di noi - The Beatles (Two of Us) – film per la televisione del 2000 diretto da Michael Lindsay-Hogg

Pagine correlate 
 The Two of Us
Just the Two of Us